Промышленная группа  основана в конце 1992 года. В начале 2000-ных стала крупнейшей в мире сетью по заготовке лома черных металлов.  

В 2008 году сбор и переработку лома для МАИР осуществляли 15 компаний-вторметов, насчитывающих 270 производственных площадок, в том числе 66 на Украине и четыре в Польше. Объём собственной заготовки и переработки лома составлял около 3 миллионов тонн в год. Свои активы группа оценивала в 25,6 млрд руб (около 1 миллиарда долларов). 

В группу входили также заводы по производству чугуна в п. Верхняя Синячиха Свердловской области, литой заготовки и железных порошков в г. Красный Сулин Ростовской области, трубопроводной арматуры в г. Георгиевск Ставропольского края и лакокрасочных изделий в г. Загорск Московской области.

В рейтинге 200 крупнейших непубличных компаний журнала «Форбс» по итогам 2008 года «Промышленная группа МАИР» занимала 121-е место, с выручкой 19,9 млрд рублей.

Глава и основатель группы – Макушин Виктор Николаевич. С конца 90-х был известен своими выступлениями в СМИ против коррупции и некомпетентности в государственных органах России. 

В 2009 году обвинен Сбербанком в финансовых махинациях и был вынужден уехать на Кипр. Россия потребовала экстрадиции и весной 2010 года Макушин несколько недель находился под арестом, его счета были арестованы. 7 сентября 2011 суд г. Лимасол отказал России в экстрадиции Макушина. Весной 2012 Швейцарская Прокуратура сняла арест со счетов Макушина. В декабре 2012 уголовное дело против Макушина в России было закрыто с формулировкой «За отсутствием состава преступления». 

По словам Макушина, большая часть Российских активов МАИРа вследствие уголовного преследования была захвачена Сбербанком, а остальная собственность была продана по заниженным ценам. 

В настоящее время деятельность МАИРа в России прекращена. Макушин проживает за рубежом.

Примечания

Ссылки 

 http://www.ruslom.ru/?page=mnews&id=5911
 https://www.youtube.com/watch?v=4sbihOqcPXQ
https://forum-msk.org/material/kompromat/7109248.html
http://expert.ru/expert/2004/48/48ex-makush_27477/
http://www.informacia.ru/content/1941
http://laws-portal.ru/lib/yasha-corrupt-elite.htm
http://www.ruslom.ru/?page=mnews&id=1112&month=5&year=2006&date=1146859200
http://ronsslav.com/otkrytoe-pismo-predprinimatelyam-rossii/

Металлургические компании России